AWG (от  — американский калибр проводов) — американская система маркирования диаметра проводов, использующаяся с 1857 года в некоторых странах, преимущественно в США.

Описание 
В системе AWG меньшему числовому значению соответствует более толстый провод. Такое «перевёрнутое» обозначение диаметра сложилось исторически: проволока изготавливается посредством волочения, при этом номер (калибр) обозначает количество последовательных протягиваний заготовки через всё уменьшающиеся отверстия в волоке вплоть до получения нужного диаметра. Так, например, для получения проволоки AWG 24 диаметром 0,51 мм заготовка AWG 0 диаметром свыше 8 мм протягивается 24 раза. В калибрах AWG обозначается не только диаметр сечения проводов, часто так же обозначаются размеры других длинных округлых предметов — прутков, стержней, трубок.

Расчётные формулы 
Для перевода номера калибра в диаметр в дюймах (inch) и миллиметрах применяется следующая формула:
 

или
 

для определения метрических значений калибров типа 000 или 0000 в формулу подставляется на единицу меньшее количество нулей, взятое c обратным знаком: например, для калибра 000 (три нуля) подставляется −2, для 00000 (пять нулей) −4.

Калибр для известного диаметра может быть вычислен по формуле:

 

сечение:
 ,

Применяется упрощённая приблизительная формула вычисления сечения провода по AWG:

Эмпирические правила 

Шестая степень отношения диаметров двух соседних калибров AWG очень близка к 2 (2,0050, что превосходит 2 всего на четверть процента), из чего вытекают следующие простые правила:
 удвоение диаметра провода означает уменьшение калибра на шесть единиц (то есть провод, который примерно вдвое тоньше провода , имеет маркировку );
 удвоение площади сечения провода ведёт означает уменьшение калибра на 3 (так, два провода  по площади сечения примерно соответствуют одному проводу );
 уменьшение калибра на 4 означает увеличения тока плавления провода в два раза (например, медный провод  плавится при токе , а аналогичный медный провод  — при токе ).

Также известно, что уменьшение калибра на 10 (например с 10 на 1/0) увеличивает площадь и вес примерно в 10 раз и уменьшает сопротивление примерно в 10 раз.

Таблица перевода номеров AWG в дюймы и миллиметры 

{| class="wikitable" style="font-size:97%; text-align:center;"
|- 
!rowspan=2| AWG !!colspan="2"|Диаметр !!colspan="2"|Количество витков !!colspan="2"|Площадь !! colspan="2" |Сопротивлениемедной жилы !!rowspan=2 |Допустимая токовая нагрузка медной жилы с изоляцией при 60/75/90 °C(A) !!rowspan=2| Примерный метрический витой эквивалент !!colspan=3|Ток плавления(медь)
|-
! дюймы!!мм!! в дюйме !! в см !! круговой мил !!мм2!!(Ом/км)(мОм/м) !! Ом/кфут(мОм/фут) !! по Прису(~10с) !! по Ондердонку(1с) || по Ондердонку(32мс)
|-
|0000 (4/0) || 0,4600 || 11,684 || 2,17 || 0,856 || 212 || 107  || 0,1608 || 0,04901|| 195 / 230 / 260 ||  || || 31 kA || 173 kA
|-
| 000 (3/0) || 0,4096 || 10,404 || 2,44 || 0,961 || 168 || 85,0 || 0,2028 || 0,06180|| 165 / 200 / 225 ||  || || 24,5 kA || 137 kA
|-
|  00 (2/0) || 0,3648 ||  9,266 || 2,74 || 1,08  || 133 || 67,4 || 0,2557 || 0,07793|| 145 / 175 / 195 ||  ||  || 19,5 kA || 109 kA
|-
|   0 (1/0) || 0,3249 ||  8,252 || 3,08 || 1,21  || 106 || 53,5 || 0,3224 || 0,09827|| 125 / 150 / 170 ||  || 1,9 kA || 15,5 kA || 87 kA
|-
| 1 || 0,2893  || 7,348  || 3,46 || 1,36 || 83,7  || 42,4   || 0,4066|| 0,1239 || 110 / 130 / 150 ||  || 1,6 kA || 12 kA || 68 kA
|-
| 2 || 0,2576  || 6,544  || 3,88 || 1,53 || 66,4  || 33,6   || 0,5127|| 0,1563 || 95 / 115 / 130 ||  || 1,3 kA || 9,7 kA || 54 kA
|-
| 3 || 0,2294  || 5,827  || 4,36 || 1,72 || 52,6  || 26,7   || 0,6465|| 0,1970 || 85 / 100 / 110 || 196/0,4 || 1,1 kA || 7,7 kA || 43 kA
|-
| 4 || 0,2043  || 5,189  || 4,89 || 1,93 || 41,7  || 21,2   || 0,8152|| 0,2485 || 70 / 85 / 95 ||  || 946 A || 6,1 kA || 34 kA
|-
| 5 || 0,1819  || 4,621  || 5,50 || 2,16 || 33,1  || 16,8   || 1,028 || 0,3133 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 126/0,4 || 795 A || 4,8 kA || 27 kA
|-
| 6 || 0,1620  || 4,115  || 6,17 || 2,43 || 26,3  || 13,3   || 1,296 || 0,3951 || 55 / 65 / 75 ||  || 668 A || 3,8 kA || 21 kA
|-
| 7 || 0,1443  || 3,665  || 6,93 || 2,73 || 20,8  || 10,5   || 1,634 || 0,4982 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 80/0,4 || 561 A || 3 kA || 17 kA
|-
| 8 || 0,1285  || 3,264  || 7,78 || 3,06 || 16,5  || 8,37   || 2,061 || 0,6282 || 40 / 50 / 55 ||  || 472 A || 2,4 kA || 13,5 kA
|-
| 9 || 0,1144  || 2,906  || 8,74 || 3,44 || 13,1  || 6,63   || 2,599 || 0,7921 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| rowspan="2" | 84/0,3 || 396 A || 1,9 kA|| 10,7 kA
|-
|10 || 0,1019  || 2,588  || 9,81 || 3,86 || 10,4  || 5,26   || 3,277 || 0,9989 || 30 / 35 / 40 || 333 A || 1,5 kA || 8,5 kA
|-
|11 || 0,0907  || 2,305  || 11,0 || 4,34 || 8,23  || 4,17   || 4,132 || 1,260 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 56/0,3 || 280 A || 1,2 kA || 6,7 kA
|-
|12 || 0,0808  || 2,053  || 12,4 || 4,87 || 6,53  || 3,31   || 5,211 || 1,588 || 25 / 25 / 30 ||  || 235A || 955 A || 5,3 kA
|-
|13 || 0,0720  || 1,828  || 13,9 || 5,47 || 5,18  || 2,62   || 6,571 || 2,003 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 50/0,25 || 198 A || 758 A || 4,2 kA
|-
|14 || 0,0641  || 1,628  || 15,6 || 6,14 || 4,11  || 2,08   || 8,286 || 2,525 || 20 / 20 / 25  ||  || 166 A || 601 A || 3,3 kA
|-
|15 || 0,0571  || 1,450  || 17,5 || 6,90 || 3,26  || 1,65   || 10,45 || 3,184 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| rowspan="2" | 30/0,25 || 140 A || 477 A || 2,7 kA
|-
|16 || 0,0508  || 1,291  || 19,7 || 7,75 || 2,58  || 1,31   || 13,17 || 4,016 || 15/ 16/ 18 || 117 A || 377 A || 2,1 kA
|-
|17 || 0,0453  || 1,150  || 22,1 || 8,70 || 2,05  || 1,04   || 16,61 || 5,064 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 32/0,2 || 99 A || 300 A || 1,7 kA
|-
|18 || 0,0403  || 1,024  || 24,8 || 9,77 || 1,62  || 0,823  || 20,95 || 6,385 || 10 / 14 / 16 || rowspan="2" | 24/0,2 || 83 A || 237A || 1,3 kA
|-
|19 || 0,0359  || 0,912  || 27,9 || 11,0 || 1,29  || 0,653  || 26,42 || 8,051 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 70 A || 189 A || 1 kA
|-
|20 || 0,0320  || 0,812  || 31,3 || 12,3 || 1,02  || 0,518  || 33,31 || 10,15 ||5 / 11 /—
| 16/0,2 || 58,5 A || 149 A || 834 A
|-
|21 || 0,0285  || 0,723  || 35,1 || 13,8 || 0,810 || 0,410  || 42,00 || 12,80 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 13/0,2 || 49 A || 119 A || 662 A
|-
|22 || 0,0253  || 0,644  || 39,5 || 15,5 || 0,642 || 0,326  || 52,96 || 16,14 ||3 / 7 /—
| 7/0,25 || 41 A || 94 A || 525 A
|-
|23 || 0,0226  || 0,573  || 44,3 || 17,4 || 0,509 || 0,258  || 66,79 || 20,36 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
|  || 35 A || 74 A || 416 A
|-
|24 || 0,0201  || 0,511  || 49,7 || 19,6 || 0,404 || 0,205  || 84,22 || 25,67 ||2,1  /3,5 /—
| 1/0,5, 7/0,2, 30/0,1|| 29 A || 59 A || 330 A
|-
|25 || 0,0179  || 0,455  || 55,9 || 22,0 || 0,320 || 0,162  || 106,2 || 32,37 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
|  || 24 A || 47 A || 262 A
|-
|26 || 0,0159  || 0,405  || 62,7 || 24,7 || 0,254 || 0,129  || 133,9 || 40,81 ||1,3 / 2,2 /—
| 7/0,15 || 20 A || 37 A || 208 A
|-
|27 || 0,0142  || 0,361  || 70,4 || 27,7 || 0,202 || 0,102  || 168,9 || 51,47 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
|  ||rowspan=14 colspan=3|
|-
|28 || 0,0126  || 0,321  || 79,1 || 31,1 || 0,160 || 0,0810 || 212,9 || 64,90 ||0,83 / 1,4 /—
| 
|-
|29 || 0,0113  || 0,286  || 88,8 || 35,0 || 0,127 || 0,0642 || 268,5 || 81,84 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 
|-
|30 || 0,0100  || 0,255  || 99,7 || 39,3 || 0,101 || 0,0509 || 338,6 || 103,2 ||0,52 / 0,86 /—
| 1/0,25, 7/0,1
|-
|31 || 0,00893 || 0,227  || 112  || 44,1 ||0,0797 || 0,0404 || 426,9 || 130,1 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 
|-
|32 || 0,00795 || 0,202  || 126  || 49,5 ||0,0632 || 0,0320 || 538,3 || 164,1 ||0,32 / 0,53 /—
| 1/0,2, 7/0,08
|-
|33 || 0,00708 || 0,180  || 141  || 55,6 ||0,0501 || 0,0254 || 678,8 || 206,9 ||отсутствует в производстве России (см. номинал ниже)
| 
|-
|34 || 0,00630 || 0,160  || 159  || 62,4 ||0,0398 || 0,0201 || 856,0 || 260,9 ||0,18 / 0,3 /—
| 
|-
|35 || 0,00561 || 0,143  || 178  || 70,1 ||0,0315 || 0,0160 || 1079  || 329,0 || ||  
|-
|36 || 0,00500 || 0,127  || 200  || 78,7 ||0,0250 || 0,0127 || 1361  || 414,8 || ||  
|-
|37 || 0,00445 || 0,113  || 225  || 88,4 ||0,0198 || 0,0100 || 1716  || 523,1 || ||  
|-
|38 || 0,00397 || 0,101  || 252  || 99,3 ||0,0157 ||0,00797 || 2164  || 659,6 || ||  
|-
|39 || 0,00353 || 0,0897 || 283  || 111  ||0,0125 ||0,00632 || 2729  || 831,8 || ||  
|-
|40 || 0,00314 || 0,0799 || 318  || 125 ||0,00989 ||0,00501 || 3441  || 1049  || ||  
|}

Многопроволочные провода AWG 
Калибр AWG используется и для описания многопроволочных проводов. В этом случае он соответствует по сечению общей площади сечения отдельных проводников. Пространство между проводниками не включается в площадь сечения. Если используются круглые в сечении проводники, то свободное пространство занимает около 10 % площади провода, поэтому многопроволочный провод должен быть на 5 % более толстым, чем однопроволочный того же сечения.

Многопроволочные провода обозначаются тремя числами: калибр провода целиком, количество проводников и калибр проводника. Количество проводников и калибр проводника разделены косой чертой. Например, 22 AWG 7/30 - это многопроволочный провод размером 22 AWG, собранный из семи проводников 30 AWG.

См. также 
  — международный стандарт проводников изолированных проводов и кабелей.

Комментарии

Примечания 

Электротехнические стандарты